Cette liste recense les éléments du parc de BB 37000, matériel roulant de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Gestionnaires 
Les locomotives BB 37000 sont gérées par deux Supervisions techniques de flotte (STF) :
 « STF Locomotives électriques Fret » (SLE), avec les 25 exemplaires de Fret SNCF ;
 « STF Tiers (Mastéris) » (SFT) avec 34 exemplaires loués par Akiem aux opérateurs privés européens.

État du matériel

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF
 Livrées SNCF

37000
37000
37000
37000
Matériel roulant de Fret SNCF
Locomotive Alstom
BB